Asclepíades de Samos — poeta e epigramista grego do 
 Asclepíades de Bitínia — médico grego do 
 Asclepíades (filósofo) — escritor militar e filósofo grego do 
 Asclepíades Farmácio — médico grego do 
 Asclepíades de Antioquia — santo e patriarca de Antioquia no 
 Asclepíades (seguidor de Teodoro) — oficial bizantino do 

Desambiguações de antropônimos